L1CAM () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 257 амінокислот, а молекулярна маса — 140 003.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, диференціація клітин, нейрогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки